Wszyscy święci – dziewiąty album zespołu Big Cyc nagrywany w marcu 1999 (utwory 5 i 9 w maju 1998), zaś wydany 31 sierpnia 1999 przez Silverton. Płyta uzyskała status złotej płyty.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Big Cyca
Albumy muzyczne wydane w roku 1999
Zdobywcy złotych płyt